Анджей Грудзинський (1611—1678) — польський військовий та політичний діяч.
 Жанетта Грудзинська (1795—1831) — княгиня Лович.
 Міхал Грудзинський (* 1944) — польський актор.
 Грудзинський Петро Петрович (? — ?) — український радянський діяч, новатор виробництва, токар Львівського механічного заводу. Депутат Верховної Ради УРСР 5-го скликання.
 Станіслав Грудзинський (1852—1884) — поет, прозаїк, літературний критик.
 Густав Герлінг-Грудзінський (1919—2000) — польський письменник, есеїст, літературний критик, журналіст, солдат, в'язень ГУЛАГу і таборів НКВД.

Див. також 
 Грудзинська